Val Ferret peut désigner :
 le val Ferret, dans le canton du Valais en Suisse ;
 le val Ferret, dans la Vallée d'Aoste en Italie.

Les deux vallées sont séparées par le col Ferret.

Voir aussi